Die Saison 2017/18 der Wysschaja Hockey-Liga ist die 26. Spielzeit der zweithöchsten russischen Eishockeyspielklasse.

Änderungen im Vergleich zum Vorjahr 
 Mit dem HK Dynamo Balaschicha, Ariada Wolschsk, Kristall Saratow und dem THK Twer verließen vier russische Klubs aus finanziellen Gründen die Liga.
 Gornjak Utschaly wurde als Expansionsteams in die Liga aufgenommen.
 Metallurg Nowokusnezk erhielt keine Lizenz für die Kontinentale Hockey-Liga mehr und wurde in die Wysschaja Hockey-Liga aufgenommen.
 Die Bemühungen des chinesischen Eishockeyverbandes, in Hinblick auf die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking, die chinesischen Nationalteams zu stärken, fanden im Sommer mit der Gründung zweier neuer Mannschaften für die Wysschaja Hockey-Liga ihre Fortsetzung. Mit dem Farmteam von KHL-Teilnehmer Kunlun Red Star, KRS Heilongjiang, und Tsen Tou Jilin nehmen damit erstmals zwei chinesische Mannschaften am Spielbetrieb der Wysschaja Hockey-Liga teil.

Modus 
Die Liga umfasst wie in der Vorsaison 26 Teilnehmer – 22 russische, zwei kasachische und zwei chinesische Mannschaften. Diese bestreiten jeweils ein Hin- und Rückspiel gegen jeden anderen Teilnehmer der Liga, damit bestreitet jede Mannschaft insgesamt 50 Spiele in der Hauptrunde. Die 16 bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich anschließend für die Playoffs, in denen der Zweitligameister ausgespielt wird. Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit erhält jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Verlängerung zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Verlängerung gibt es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Play-offs

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Liga (russ.)

Einzelnachweise 

Saison der Wysschaja Hockey-Liga
Eishockeysaison 2017/18